Чемпіонат Ізраїлю з баскетболу 2016—2017 — 63-ий чемпіонат Ізраїлю з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Матч всіх зірок 
18 квітня 2017 відбувся матч в Тель-Авів-Яфо.

Плей-оф 

Джерело: Ligat Winner

Фінал чотирьох

Підсумкова таблиця

Посилання 
 	Офіційний сайт 
 basket.co.il

2017
‎Ізраїль
Ізраїль‎